Камнело́мка кимва́льная () — вид двудольных цветковых растений, включённый в род  семейства .

Ботаническое описание 
Камнеломка кимвальная — небольшое однолетнее травянистое растение. Стебли до 35 см длиной. Стеблевые листья развиты, почковидно-округлой формы, неглубоко разделены на 5—9 долей, 1×1,3 см.

Цветки собраны в рыхлое щитковидной соцветие по 2—6. Лепестки 4,5—6 мм длиной, ярко-жёлтые, в основании оранжеватые. Чашелистики в 3—4 раза короче лепестков. Завязь верхняя.

Семена округлые, чёрного цвета, 0,4—0,6×0,3—0,5 мм.

Число хромосом — 2n = 18.

Ареал 
Естественный ареал камнеломки кимвальной — Малая Азия, Румыния и Северная Африка.

Таксономия

Синонимы

Примечания

Литература 
 

Флора Евразии
Флора Северной Африки
Камнеломковые
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum